Division 1 i ishockey 2009/2010 var den tredje högsta serien i ishockey i Sverige för säsongen 2009/2010. Divisionen bestod av 58 lag uppdelade i sex grundserier (A till F). De fyra främsta i varje grundserie gick vidare till Allettan. Övriga lag spelade vidare i vårserier. Därefter gick det bästa laget i varje vårserie och de fyra bästa från respektive Allettan vidare till playoff, där de fyra bästa lagen till slut gick till kvalserien till Hockeyallsvenskan. De två sämsta i varje fortsättningsserie gick till kvalspel mot lag från Division 2.

Deltagande lag
Då Hockeyallsvenskans minskade antalet lag föregående säsong flyttades tre lag ner: Huddinge, Mariestad och Nybro. Från Division två flyttades följande lag upp: Halmstad, Härnösand, Mörrum, Njurunda, Nynäshamn, Sollefteå, Vallentuna och Örnsköldsvik. Lindlövens IF flyttades från Division 1E till 1C, Järfälla HC från Division 1C till 1D, Skövde IK från Division 1F till 1E.

Grundserier
Grundserierna spelades under första halvan av säsongen, där de fyra främsta i varje serie gick vidare till Allettan, medan de övriga lagen spelade en vårserie istället.

Division 1A
Serien spelades i 21 omgångar från den 18 september till den 20 december 2009. Asplöven vann serien före Piteå. Daniel Olofsson från Piteå vann poängligan med 46 poäng (14+32). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Norra, medan övriga lag fortsatte i Division 1A vår.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1B
Serien spelades i 21 omgångar från den 18 september till den 19 december 2009. Östersund/Brunflo vann serien före KB65. Nils Bergström från Östersund/Brunflo vann poängligan med 48 poäng (17+31). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Norra, medan övriga lag fortsatte i Division 1B vår.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1C
Serien spelades i 27 omgångar från den 20 september till den 16 december 2009. Borlänge vann serien 14 poäng före Enköping. Niklas Sjölund från Borlänge HF vann poängligan med 50 poäng (22+28). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Mellan medan övriga lag fortsatte i Division 1C vår.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1D
Serien spelades i 22 omgångar från den 20 september till den 16 december 2009. Huddinge vann serien 14 poäng före Nyköping. Fredrik Håkansson från Nyköping vann poängligan med 40 poäng (8+32). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Mellan medan övriga lag fortsatte i Division 1D vår.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1E
Serien spelades i 27 omgångar från den 20 september till den 16 december 2009. Skåre BK vann serien före Skövde IK. Marcus Eriksson i Vita Hästen vann poängligan med 52 poäng (16+36). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Södra medan övriga lag fortsatte i Division 1E vår.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1F
Serien spelades i 27 omgångar från den 20 september till den 16 december 2009. Tingsryds AIF vann serien före Olofströms IK. Mark Hurtubise i Olofström vann poängligan med 53 poäng (26+27). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Södra medan övriga lag fortsatte i Division 1F vår.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan
Allettan bestod av tre serier med 8 lag och 14 omgångar vardera. De fyra första lagen från varje serie gick vidare till playoff och de fyra sista gick vidare till division 1 nästa säsong.

Allettan Norra
Serien spelades mellan den 9 januari och 24 februari 2010. Kiruna IF vann på bättre målskillnad före Asplöven. Kiruna fick därmed en plats i Playoff 3, Asplöven gick vidare till Playoff 2 och de två följande lagen – Hudiksvall och Piteå – fick platser i Playoff 1. Övriga lag hade spelat färdigt för säsongen och var kvalificerade till Division 1 nästa säsong. Daniel Despotovic, Asplöven, vann poängligan med 27 poäng (13+14) på 14 matcher.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Mellan
Serien spelades mellan den 6 januari och 24 februari 2010. Huddinge vann före Enköping och fick därmed en plats i Playoff 3. Även Enköping fick en plats i Playoff 3 då de rankades högst av de lag som kommit tvåa i Allettan. De två följande lagen – Arboga och Nyköping – gick vidare till Playoff 1. Övriga lag hade spelat färdigt för säsongen och var kvalificerade till Division 1 nästa säsong. Kristian Flygar, Arboga, vann poängligan med 24 poäng (13+11) på 14 matcher.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Södra
Serien spelades mellan den 6 januari och 24 februari 2010. Tingsryd vann före Vita Hästen och fick därmed en plats i Playoff 3. Vita Hästen fick en plats i Playoff 2 de två följande lagen – Olofström och Nybro – gick vidare till Playoff 1. Övriga lag hade spelat färdigt för säsongen och var kvalificerade till Division 1 nästa säsong. Mark Hurtubise, Olofström, vann poängligan med 22 poäng (9+13) på 14 matcher.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier

Division 1A vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 3–4 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Boden 4p, Kalix 2p och Luleå 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1B vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 3–4 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Njurunda 4p, Örnsköldsvik 2p och Härnösand 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1C vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Valbo 8p, Tierp 6p, Lindlöven 4p, Bålsta 2p och Surahammar 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1D vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan lag 5–8 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. Sista laget spelar sin kvalserie med C-gruppen. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Botkyrka 12p, Väsby 10p, Vallentuna 8p, Nacka 6p, Visby/Roma 4p, Järfälla 2p och Trångsund 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1E vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan 
lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: 
Tranås 8p, Munkfors 6p, Sunne 4p, Kumla 2p och Västervik 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Division 1F vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan 
lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: 
Karlskrona 8p, Kristianstad 6p, Halmstad 4p, Mörrum 2p och Gislaved 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff till Kvalserien till Allsvenskan
Playoff bestod av fyra lag från respektive Allettan (totalt tolv lag) och det främsta laget i varje fortsättningsserie (sex lag). Tolv lag deltog i Playoff 1 och de sex vinnarna gick vidare till Playoff 2 där ytterligare två lag från Allettan kom in. De fyra vinnarna från Playoff 2 och fyra lag från Allettan (de tre vinnarna och den högst rankade 2:an) deltar i Playoff 3. De fyra vinnarna i den omgången går till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Översikt

Matcher Playoff 1

Matcher Playoff 2

Matcher Playoff 3

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Tingsryd, Olofström, Enköping och Nybro gick vidare till Kvalserien till Allsvenskan.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Lag 1-2 är kvalificerade för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2010/2011. Lag 3–6 spelar i Division 1 2010/2011.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien till Division 1
Kvalserie A till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie B till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie C till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–5 kvalificerat sig för Division 2. Eskilstuna Linden drog sig ur kvalserien på grund av dålig ekonomi.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie D till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–6 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie E till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–5 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserie F till Division 1
Lag 1–2 är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–5 kvalificerat sig för Division 2.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Referenser

Externa länkar
Svenska ishockeyförbundets historiska databas: Division 1 2009/2010 inklusive undersidor
Svenska ishockeyförbundets historiska databas: Kval till HockeyAllsvenskan 2011/2012

Sport i Sverige 2009
Sport i Sverige 2010
2009/2010
Ishockeysäsongen 2009/2010